Equalizando as Idéias é o terceiro álbum da banda O Surto lançado em 2002 pela Virgin Records.

Faixas

 
 

Álbuns de O Surto
Álbuns de 2003
Álbuns em língua portuguesa